BCL9L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 499 амінокислот, а молекулярна маса — 157 129.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Транскрипційні фактори